L'édition 2003 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 8 au , sur dur en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Sjeng Schalken remporte l'épreuve de simple, Todd Perry et Thomas Shimada celle de double.

Lauréats 
Sjeng Schalken remporte son  et dernier titre en simple en battant en finale Rainer Schüttler. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Néerlandais. Il s'impose pour la  à Costa do Sauípe, soulevant ainsi son  de la saison. 

En double, Todd Perry et Thomas Shimada remportent leur  ensemble en battant en finale les tenants du titre Scott Humphries et Mark Merklein. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Tennis masculin en 2003
Sport au Brésil en 2003
Tennis en février 2003